Berzo steht für:

 Berzo Demo, eine Gemeinde in der Provinz Brescia in der Lombardei
 Berzo Inferiore, eine Gemeinde in der Provinz Brescia, Lombardei
 Berzo San Fermo, eine italienische Gemeinde in der Provinz Bergamo in der Region Lombardei